Маккью.

 Маккью () — американский детективный фильм-триллер 1974 года выпуска.
 Маккью, Патрик (; 1883—1962) — австралийский регбист.